Makarkinia adamsi — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых из семейства каллиграмматид (Kalligrammatidae). Бразилия (Bacia do Araripe), меловой период (аптский ярус, около 120 млн лет). 
Крупные ископаемые насекомые, похожие на бабочек. Длина крыльев до 160 мм, ширина до 39 мм. Как и у бабочек, крылья покрыты чешуйками. На крыльях глазчатые пятна отсутствуют (у близкого вида Makarkinia kerneri они крупные до 10 мм). Вид был впервые описан в 1992 году под первоначальным названием  в составе семейства Panfiloviidae (Makarkiniinae).

Примечания

Литература 
 Панфилов Д. В. Каллиграмматиды (Neuroptera, Kalligrammatidae) из юрских отложений Каратау // Юрские насекомые Каратау М.: Наука, 1968. С. 166—174.

Ссылки 
 †Makarkinia adamsi Martins-Neto 1992 (lacewing) . fossilworks.org
Вымершие сетчатокрылые
Фоссилии, описанные в 1992 году
Ископаемая фауна Южной Америки
Насекомые мелового периода
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Фоссилии из меловых отложений Бразилии